Paul Wittgenstein ist der Name folgender Personen:

* Paul Wittgenstein (Pianist) (1887–1961), österreichisch-US-amerikanischer Pianist
 Paul Wittgenstein (Philosoph) (1907–1979), österreichischer Exzentriker